Пе́дро Рамо́н Куби́лья Альме́йда (; 25 августа 1933, Пайсанду — 15 марта 2007, Монтевидео) — уругвайский футболист, футбольный тренер и художник. Старший брат знаменитого футболиста сборной Уругвая 1960-х годов и тренера Луиса Кубильи.

Биография

Игровая карьера 
Педро Кубилья — воспитанник футбольной школы «Насьоналя». В основном составе «трёхцветных» Педро дебютировал в 1953 году, а спустя два года перешёл в другой столичный клуб — «Ливерпуль», где у молодого опорного полузащитника было больше игровой практики. С 1957 по 1960 год Педро выступал за «Пеньяроль», причём все эти годы он играл вместе со своим младшим братом Луисом. Кубилья трижды подряд становился чемпионом Уругвая.

В 1960 году Педро уже меньше попадал в основу «ауринегрос», пропустив розыгрыш первого в истории Кубка Либертадорес. По этой причине в 1961 году он перешёл в «Рамплу Хуниорс», что благотворно повлияло на его карьеру — в том же году полузащитника пригласили в сборную Уругвая. Вместе со сборной он принял участие в чемпионате мира 1962 года. На мундиале в Чили Педро Кубилья не сыграл ни в одном из трёх матчей. Сборная, в которой также играл брат Луис, не сумела выйти из группы. Всего за национальную команду с 12 октября 1961 по 2 мая 1962 года Педро Кубилья провёл семь матчей. По другим данным, провёл за сборную шесть матчей.

В 1963 году Кубилья перешёл в аргентинский «Уракан», в составе которого за два года сыграл в 43 матчах чемпионата, забив два гола. Успешные выступления за «глобо» привлекли внимание гранда — уругвайца купил «Ривер Плейт», в котором он воссоединился с братом. Однако сыграть вместе уже в «Ривере» им не довелось — Педро пропустил весь сезон из-за травмы. В 1966 году он перешёл в «Кильмес», а затем вернулся на родину, присоединившись к «Дефенсору». В 1968 году завершил карьеру футболиста в канадской команде «Торонто Фэлконс», принимавшей участие в первом в истории сезоне NASL.

Тренерская карьера 
Педро Кубилья самостоятельно руководил рядом уругвайских команд, среди которых были «Сентраль Эспаньол», «Феникс», «Уракан», «Данубио», «Уракан Бусео». Также он работал с зарубежными клубами — чилийским «Сантьяго Морнингом», эквадорским «Депортиво Кито», коста-риканским «Картахинесом», а также с парагвайской «Олимпией».

На протяжении многих лет работал в тренерском штабе своего брата Луиса — в «Насьонале», «Пеньяроле», «Олимпии». В 1979 году «Олимпия» под руководством Луиса Кубильи выиграла Кубок Либертадорес, добившись права сыграть за Межконтинентальный кубок против финалиста Кубка европейских чемпионов «Мальмё». Первый матч в Швеции «Олимпия» выиграла со счётом 1:0. По окончании сезона Луис Кубилья перешёл в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», и обязанности главного тренера в первой половине 1980 года исполнял Педро. Его подопечные выиграли и вторую игру Межконтинентального кубка, одолев на «Дефенсорес дель Чако» европейцев со счётом 2:1. Это был единственный в истории Межконтинентального кубка случай, когда трофей завоевали два разных тренера, тем более два тренера-брата. В том же году асунсьонский клуб под руководством Педро Кубильи завоевал Межамериканский кубок.

В 1991 году Педро Кубилья возглавлял сборную Уругвая, а затем вновь стал ассистентом в штабе своего брата, который руководил главной уругвайской командой до 1993 года. В 1997 году Педро Кубилья стал председателем Уругвайской ассоциации тренеров. Последним клубом в тренерской карьере Педро Кубильи стал коста-риканский «Картахинес».

Личная жизнь 
Младший брат Педро, Луис Кубилья (1940—2013), также был профессиональным футболистом, выступал за «Пеньяроль», «Насьональ», аргентинский «Ривер Плейт», испанскую «Барселону» и сборную Уругвая (в 1959—1974 годах). Луис Кубилья — один из лучших игроков Южной Америки 1960-х годов, занимает 11-е место в списке лучших футболистов XX века по версии МФФИИС.

Педро Кубилья получил известность не только в качестве футболиста и тренера — он профессионально занимался рисованием, его работы с изображениями афро-уругвайской культуры кандомбе, живопись и портреты неоднократно демонстрировались в различных галереях.

Педро Кубилья умер от рака в Монтевидео 15 марта 2007 года в возрасте 73 лет. Был похоронен в семейном пантеоне кладбища в Бусео (Монтевидео).

Статистика 
Ниже представлена статистика игр сборной Уругвая под руководством Педро Кубильи в 1991 году.

Достижения

В качестве игрока 
  Чемпион Уругвая (3): 1958, 1959, 1960

В качестве тренера 
В качестве главного тренера
  Чемпион Парагвая (1): 1980 (ушёл с поста в ходе сезона)
 Обладатель Межамериканского кубка (1): 1979
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1979 (первый матч — в качестве ассистента, ответный — в качестве главного тренера)
 Camel Cup (1): 1991 (товарищеский международный турнир)

В качестве ассистента
  Чемпион Уругвая (2): 1977, 1982
  Чемпион Парагвая (1): 1979

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на ceroacero.es
 Профиль на 11v11.com

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Рампла Хуниорс»
Игроки ФК «Торонто Фэлконс» (1967—1968)
Игроки ФК «Уракан»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Данубио»
Тренеры ФК «Депортиво Кито»
Тренеры ФК «Картахинес»
Тренеры ФК «Олимпия» Асунсьон
Тренеры ФК «Рампла Хуниорс»
Тренеры ФК «Сантьяго Морнинг»
Тренеры ФК «Сентраль Эспаньол»
Тренеры ФК «Уракан Бусео»
Тренеры ФК «Феникс» Монтевидео
Тренеры сборной Уругвая по футболу
Художники Уругвая
Умершие от рака
Похороненные в Уругвае